Zelominor är ett släkte av spindlar. Zelominor ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattbuksspindlar
Zelominor